

Geografia

Austria 
 Matzen-Raggendorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf

Niemcy 
 Matzen – dzielnica Bitburga

Osoby 
 Heinrich Matzen – niemiecki polityk
 Johannes Matzen – niemiecki piłkarz
 Raymond Matzen – francuski poeta